Két háború ismert Kínai–japán háború néven:
  Az első kínai–japán háború 1894–1895 között, amely a Csing-dinasztia által irányított Kína és a Japán Birodalom között folyt.
  A második kínai–japán háború 1937–1945 között, amely a Kínai Köztársaság és a Japán Birodalom között folyt, és 1941 után a második világháború része lett.